Quinto Fulvio Flaco puede referirse a las siguientes personas:

 Quinto Fulvio Flaco.— Cuatro veces cónsul de la República romana.
 Quinto Fulvio Flaco (cónsul 180 a. C.).— Cónsul en el año 180 a. C.
 Quinto Fulvio Flaco (cónsul 179 a. C.).— Cónsul en el año 179 a. C.
 Quinto Fulvio Flaco (hijo de Marco Fulvio Flaco).— Hijo de Marco Fulvio Flaco, muerto en prisión.